Baur bezeichnet:

 Baur (Familienname), siehe dort zu Namensträgern
 Baur (Tannheim), Ortsteil der Gemeinde Tannheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Baur (Wuppertal), Hofschaft in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Baur au Lac, Luxushotel in Zürich
 Baur Karosserie- und Fahrzeugbau, ein Karosseriebauunternehmen in Stuttgart
 Baur Versand, deutscher Versandhändler
 Franz Baur’s Söhne, Tiroler Hersteller von Loden- und Schafwollewaren mit Sitz in Innsbruck und Mühlau

BauR bezeichnet als Abkürzung:
 Baurecht (Zeitschrift), juristische Zeitschrift

Siehe auch:
 Bauer

BAUR